Mafalda di Savoia (1125-1157) – principessa di casa Savoia e prima regina consorte del Portogallo
 Mafalda di Savoia (1902-1944) – nobile italiana
 Mafalda di Savoia – miniserie televisiva